Le folklore est l'ensemble des productions collectives émanant d'un peuple et se transmettant d'une génération à l'autre

Folklore est un album du groupe 16 Horsepower sorti en 2002.
Folklore est un album de Nelly Furtado sorti en 2003.
Folklore est un jeu vidéo sorti en 2007 sur la console PlayStation 3.
Folklore, est un album de Taylor Swift sorti le .